A tenisz egyike azon sportágaknak, amelyek már az első nyári olimpiai játékok programján is szerepelt. 1924 és 1988 között azonban csak két ízben, akkor is bemutató sportágként szerepelt a versenyszámok között. A hivatalos olimpiai programnak 1988 óta része ismét.

1896-ban, 1900-ban, 1904-ben, 1988-ban és 1992-ben az elődöntők vesztesei megosztva kaptak bronzérmet, a többi olimpián a teniszben szokatlan módon bronzmérkőzést is rendeztek.

2004-től 2012-ig az olimpiai játékok egyéni versenyszámai pontszerző tornának számítottak az ATP és a WTA világranglistáin.

Versenyszámok 
(b) = bemutató verseny

Részt vevő nemzetek

Éremtáblázat

Összesített (1896–1924, 1988–2020)

1988–2020

1896–1924

Többszörös érmesek (1896–2020)

Források

Jegyzetek 

 
Tenisz